Who I Am е дебютният албум на американската група Nick Jonas & The Administration и вторият албум на Ник Джонас без Джонас Брадърс (първият е Nicholas Jonas). Групата прави дебюта си на живо с изпълнението на песен със същото име на специален концерт на номинациите за наградите Грами, излъчен по Си Би Ес. Ник участва в написването на всички песни и албумът е завършен за осем дни с помощта на продуцента Джон Фийлдс, който свири и на бас китара. Останалите членове на групата са барабаниста Майкъл Бланд и кийбордиста Томи Барбарела. При записа на албума китарист е Дейвид Райън Харис, но Съни Томпсън го замества по време на турнето.

Отзиви и продажби 
Като цяло албумът получава смесени отзиви от различни критици. Дебютира на трето място в класацията Billboard 200 с 82 000 продажби и към май 2010 г. има над 151 000 продадени копия. Песента „Stay“ е издадена на 2 март същата година като дигитален сингъл.

Песни 

 Удължено CD

Ако сложите компакт-диска си в компютъра, ще получите достъп до уебсайта на Nick Jonas & The Administration и до онлайн материали, включително кодове за изтегляне на песните, както и кавърите Don't Close The Book и Rock With You за телефон.

 Забележки
 включената в този албум „Tonight“ е кавър на песен на Джонас Брадърс

Допринесли за създаването на албума 
 Ник Джонас – вокал, водеща китара, композитор (на всички песни)
 Томи Барбарела – клавирни
 Майкъл Бланд – барабани, вибрафон, вокали
 Съни Томпсън – китара, вокали
 Джон Фийлдс – бас, китари, перкусии, вибрафон, продуцент, композитор (песен №8)
 Дейвид Райън Харис – китари, вокал (в CD версия)
 Джони Ланг – допълнителни хорови вокали (песен №10)
 Кевин Джонас Старши – допълнителни хорови вокали (песен №10), мениджър
 Майкъл Лоугън – допълнителни хорови вокали (песен №10)
 Джо Джонас – композитор (песен №7)
 Кевин Джонас – композитор (песен №7)
 Пи Джей Бианко – композитор (песни №5,6,9)
 Грег Гарбовски – композитор (песни №5,6,7)
 Лийленд Мууринг – композитор (песен №10)
 Джак Мууринг – композитор (песен №10)
 Дейв Макнеър – мастъринг
 Джон Лайнд – аудио и запис
 Дейвид Сноу – творчески директор
 Ени Джу – арт директор
 Олаф Хейн – фотография
 Пол Дейвид Хейгър – миксиране
 Филип Макинтайър – мениджър
 Джони Райт – мениджър

На живо в Уилтърн 
Албумът на живо е издаден само в iTunes.

Турнета

История на издаванията

Позиции в класации

Източници

Външни препратки 
 Обложката на албума
 Официален уебсайт на Nick Jonas & The Administration

Дебютни албуми
Албуми на Nick Jonas & the Administration
Музикални албуми от 2010 година